Chládek je zdrobnělina slova chlad. Je používána také jako expresivní označení věznice. Jde také o české příjmení například těchto osobností:

 Adolf Chládek (1796–1873) – českoamerický lékař a spolkový činovník
 Dana Chladek (* 1963) – americká vodní slalomářka československého původu, rozená Chládková
 Denisa Chládková (* 1979) – česká tenistka
 František Chládek (1829–1861)  – český tkadlec a básník
 František Chládek (biatlonista) (* 1958) - československý biatlonista
 Jan Chládek (1742–1788) – český barokní sochař
 Jan Chládek (architekt) (1890–???) – český architekt
 Jana Chládková (* 1965) – česká zpěvačka, moderátorka a dramaturgyně
 Jaroslav Chládek (1920–???) – československý politik
 Jaroslav Chládek (1893–1919) – československý legionář
 Jiljí Chládek (1843–1806) – vysokoškolský učitel, bývalý rektor Univerzity Karlovy v roce 1794
 Josef Chládek (1857–1917) – český kantor a hudební skladatel
 Jozef Chládek (1856–1928) – slovenský hudební skladatel českého původu
 Leoš Chládek (* 1936) – český horolezec a expediční lékař
 Marcel Chládek (* 1968) – český politik
 Ondřej Chládek – český manažer, zakladatel firmy Chládek & Tintěra
 Rosalie Chladek (1905–1995) – rakouská tanečnice, choreografka a pedagožka narozená v Brně 
 Zdeněk Chládek (* 1990) – český sportovec, boxer

fiktivní osoby
 Dan Chládek – hlavní mužská postava seriálů Expozitura a Atentát

Externí odkazy 
 

Česká příjmení